Ferrari 512 steht für:

 Ferrari 512S, Rennsportwagen (1970)
 Ferrari 512 S Modulo, Designstudie (1970)
 Ferrari 512M, Rennsportwagen (1971), siehe Ferrari 512S #Rennsport
 Ferrari 512 BB, Straßensportwagen (1976–1984)
 Ferrari 512 TR, Sportwagen auf Basis des Testarossa (1991–1994), siehe Ferrari Testarossa #512 TR
 Ferrari F512 M, Sportwagen auf Basis des Testarossa (1994–1996), siehe Ferrari Testarossa #F512 M